

Musica 
 Aquarium – album degli Aqua del 1997
 Aquarium – album dei Naomi del 2006
 Aquarium – album di Buckethead del 2014
 Aquarium – grafia alternativa di Akvarium (Аквариум), gruppo musicale russo
 Aquarium – album di Roberto Tardito del 2017

Altro 
 Aquarium – videogioco della Bullfrog Productions

Altri progetti